Tödling steht für:

 Tödling (Linz), Ortslage im Stadtteil Ebelsberg, Stadt Linz, Oberösterreich
 Tödling (Gemeinde St. Florian), Ortschaft der Gemeinde St. Florian, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich

 Othmar Tödling (1921–2014), österreichischer Politiker